Az argentin nagydíj volt a 2014-es MotoGP-világbajnokság harmadik futama. A versenyt Termas de Río Hondóban rendezték április 27-én.

A királykategória versenyét Marc Márquez nyerte, a Moto2-ben Esteve Rabat végzett az élen, míg a Moto3-ban Romano Fenati diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Források 

Argentína
motogp